Klementz ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Klementz (1847–1914), russischer Zentralasienforscher, Anthropologe und Archäologe
 Thomas Klementz (* 1961 oder 1962), deutscher Sportmoderator

Siehe auch:
 Clementz
 Klemenz
 Klemens
 Clemens